A UbiWorkshop é uma filial da Ubisoft localizada em Montreal, responsável pela criação e publicação de produtos relacionados ao universo de seus jogos.

Ver também 
 Ubisoft

Ligações externas